LL (o Ll, o ll) puede designar:

En los alfabetos 
 Ll (nombre: elle; en plural: elles), dígrafo presente en los idiomas castellano, asturiano, aimara, catalán, gallego, leonés, quechua y euskera, que representa tradicionalmente un fonema lateral palatal (AFI /ʎ/).
 L·l (ele geminada), dígrafo del catalán y del aragonés belsetano.
 Ḷ, letra del alfabeto latino derivada de la L con una marca diacrítica en forma de punto inferior, a veces usada como dígrafo.

Códigos 
 LL, código ISO 3166-2:CL de la Región de Los Lagos (Chile).
 LL, código ISO 3166-2:FI de la región de Laponia Finlandesa (Finlandia).

Libros 
 L.L., abreviatura del libro De lingua Latina de Marco Terencio Varrón.

Personas 
 Luc Luycx (n. 1958), diseñador belga de medallas y monedas.
 LL Cool J (n. 1968), rapero estadounidense.

En otros ámbitos 
 La línea LL del trolebús de la ciudad de México.
 El analizador sintáctico LL.
 La extracción LL (o extracción líquido-líquido), proceso químico empleado para separar una mezcla de compuestos aprovechando su diferencia de solubilidad.
 La libra libanesa, la moneda oficial del Líbano.
 Lucky loser (‘perdedor afortunado’), término utilizado en eventos clasificatorios generalmente deportivos cuando se clasifica un perdedor debido a la deserción de algún otro clasificado.

Enlaces externos